Bunyu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Bunyu, ö, Kalimantan Barat, 
 Kecamatan Bunyu, distrikt, Kalimantan Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar